Вожмогора — название населённых пунктов:

Россия 
 Вожмогора — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Вожмогора — деревня в Сегежском районе Карелии.